Roberto César peut désigner :
 Roberto César (1955-), un footballeur brésilien ;
 Roberto César (1985-), un footballeur brésilien.